Киммел () — фамилия. Известные носители:
 Киммел, Джимми (род. 1967) — американский телеведущий, актёр, комик.
 Киммел, Хазбенд (1882—1968) — американский адмирал.